Miejscowości w USA:
 Everett – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Everett – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bedford
 Everett – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Snohomish
Gminy w USA:
 Everett (ang. Everett Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo
 Everett (ang. Everett Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cass
 Everett (ang. Everett Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Burt
 Everett (ang. Everett Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Dodge
Osoby:
 Hugh Everett – fizyk amerykański
 Rupert Everett – angielski aktor filmowy i telewizyjny, pisarz, piosenkarz i model.
 Terry Everett – polityk amerykański
 Jace Everett – muzyk amerykański
 John Everett Millais – malarz brytyjski
 Daniel Everett – językoznawca amerykański

Inne:
 Everett Silvertips – juniorska drużyna hokejowa w USA.
 (14593) Everett – planetoida